Tillington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Herefordshire
 Tillington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Staffordshire
 Tillington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Sussex